Verago ima više značenja:
 Verago (Pjačenca)
 Verago (Verona)